Полабље може бити:

 Полабље (слив Лаба), област у сливу реке Лаба, на подручју Косова, у Србији
 Полабље (слив Лабе), област у сливу реке Лабе, која тече кроз Чешку и Немачку
 Чешко Полабље, област око горњег тока реке Лабе, у чешком делу њеног слива

Види још 
 Лаб, река на Косову, у Србији
 Лаба, река у Чешкој и Немачкој